Eunicites phoenicius är en ringmaskart som beskrevs av Alessandrello och Teruzzi 1986. Eunicites phoenicius ingår i släktet Eunicites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
phoenicius